HMAS Ballarat (J184), een Australisch korvet van de Bathurstklasse.
 HMAS Ballarat (FFH 155),een fregat van de Anzacklasse.